Els Habitatges de les antigues Voltes dels Pintors és una obra de Barcelona protegida com a Bé Cultural d'Interès Local.

Descripció 
L'edifici d'habitatges de les antigues voltes dels pintors es troba al barri de la Ribera, al districte de Ciutat Vella. Està situat en una petita plaça a toca del carrer Consolat de Mar. Es tracta originalment de dos edificis diferenciats abans d'unes reformes de finals del  sobre unes voltes d'origen medieval. A part d'aquestes, l'immoble, entre mitgeres, està format per uns baixos parcialment comercials i tres plantes pis, en una cantonada.

Les façanes, que donen a la plaça i al carrer del Consolat de Mar, tenen poc interès arquitectònic si deixem de banda les esmentades voltes. A la banda de la plaça, en cada planta s'observen dues obertures per planta, un balcó i una finestra. En el cas dels primers, només el de la primera planta té desenvolupament extern. Aquesta constant dels balcons es conserva a la banda de l'esmentat carrer, tot i que allà només trobem una obertura.

El més destacable d'aquest immoble són les voltes de la planta baixa. Aquestes mantenen l'eix vertical de l'immoble, això provoca que els baixos estiguin retrocedits, aproximadament tres metres. Les voltes en qüestió, compten amb pilars exteriors prismàtics i quadrangulars en dues línies de suport. El sostre està suportat per bigues de fusta en direcció paral·lela al carrer Consolat de Mar. L'obertura del local comercial és de llinda adovellat, igual que el petit portal d'accés a l'habitatge i una petita finestra.

Aquest immoble, originalment format per dos conjunts de reduïdes dimensions, foren restaurats i units en unes obres i restauració dutes a terme de l'any 1995-1996. L'estat de conservació dels elements és prou bona, però la fusta vista de les bigues dels arcs té certs desperfectes.

Referències

Enllaços externs 

 

Patrimoni monumental de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
Edificis de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera